Тиамат:
 Тиамат — мировой океан солёных вод в шумеро-вавилонской мифологии
 Tiamat — шведская рок-группа, играющая в стиле готический/дум-метал
 Тиамат — босс в игре Darksiders
 Тиамат  — богиня в MOBA Smite
 Тиамат — гипотетическая планета в псевдонаучной теории об инопланетном происхождении человека